Anna Karénina puede referirse a:

 Ana Karénina, novela del escritor ruso León Tolstói.
 Diversas películas basadas en la novela.
 La serie de televisión homónima.